Bonetto puede hacer referencia a:

Felice Bonetto, automovilista italiano.
Francesco Bonetto, ciclista italiano.
Guillermo Bonetto, músico argentino.
Joseph Bonetto, político estadounidense.
Lucas Bonetto, piloto argentino de cuatriciclos.
Monica Bonetto, actriz italiana.
Pietro Bonetto, árbitro italiano de fútbol.
Riccardo Bonetto, futbolista italiano.